Made in Japan může být:

 Made in Japan (album, Deep Purple) – album skupiny Deep Purple
 Made in Japan (album, Flower Travellin' Band) – album skupiny Flower Travellin' Band
 Made in Japan (album, Deep Forest) – album skupiny Deep Forest
 Made in Japan (album, Whitesnake) – album skupiny Whitesnake